HMCS Ottawa bezeichnet:

 HMCS Ottawa (H60), ein britischer Zerstörer, 1938 von der kanadischen Marine übernommen und 1942 im Nordatlantik versenkt
 HMS Griffin (H31), ein britischer Zerstörer, 1943 von der kanadischen Marine übernommen und 1946 verschrottet
 HMCS Ottawa (DDE-229), ein 1953 vom Stapel gelaufener Zerstörer der St. Laurent-Klasse
 HMCS Ottawa (FFH 341), eine 1996 in Dienst gestellte Fregatte der Halifax-Klasse

siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Ottawa